Fyllesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fyllesjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (4 ha)
Fyllesjö, sjö i Gnosjö kommun,  (5,3 ha)
Fyllesjön, Småland, sjö i Ljungby kommun och Värnamo kommun,  (31,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn